Skrót AFT może oznaczać:
 Automatyczna regulacja częstotliwości
 American Farmland Trust
 American Federation of Teachers
 American Folklore Theatre
 Americans For Fair Taxation